Роман Евгеньевич Карякин (род. 6 августа 1995, Липецк) — российский пловец на открытой воде. Двукратный чемпион России.

Биография 
Родился 6 августа 1995 года в Липецке.

Чемпион России (2014 — группа 5 км; 2016 — 16 км).

Серебряный (2015 — 16 км) и бронзовый (2016 — 5 км, 10 км) призёр чемпионатов России.

Серебряный (2012 — 5 км) призёр первенства Европы и мира по плаванию на открытой воде.

Тренируется под руководством заслуженного тренера России Л. Г. Власевской.

В сборной команде России с 2014 года.

Выступает за ЦСП ШВСМ (Липецк).

Мастер спорта международного класса (плавание, открытая вода).

Участник чемпионата мира 2015 года в Казани.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВФП

Пловцы России
Чемпионы России по плаванию